*Фильтрация (абстрактная алгебра)
 Фильтрация (линейная алгебра)
 Фильтрация (случайные процессы)
 Доплеровская фильтрация
 Фильтрация (абстрактная алгебра)
 Фильтрация (случайные процессы)
 Согласованная фильтрация
 Анизотропная фильтрация